Esistono più comuni francesi con questo nome

Châteaufort – Alpi dell'Alta Provenza
Châteaufort – Yvelines